2 miejscowości w Polsce: 
 Niezgoda – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród 
 Niezgoda – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca

5 osób o tym nazwisku:
 Tadeusz Niezgoda – polski naukowiec
 Piotr Niezgoda – polski ksiądz
 Tadeusz Niezgoda – polski piłkarz
 Marceli Niezgoda – polski polityk
 Jan Niezgoda – polski oficer
 Joanna Kamirska-Niezgoda – polska malarka
 Jarosław Niezgoda – polski piłkarz

i inne:
 Niezgoda – herb szlachecki
 Niezgoda – komiks o przygodach Asteriksa i jego przyjaciół
 Niezgoda – staw w województwie dolnośląskim w kompleksie Stawów Milickich